Denumirea de Pcelnik se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pcelnik, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Pcelnik, un sat în comuna Dolni Ciflik, regiunea Varna.